Farkas Ákos (1894–1955) politikus, Budapest polgármestere a német megszállás idején
 Farkas Ákos (1956–) irodalomtörténész